Monte Bissolo – altura della provincia di Piacenza, situata nel comune di Nibbiano
 Francesco Bissolo (1470-72 – 1554) – pittore italiano

Pagine correlate
 Bissoli